

Geografia
Parrocchia di Claiborne – parrocchia della Louisiana
Claiborne – CDP della Louisiana

Persone
Billy Claiborne – criminale
Chris Claiborne – giocatore di football americano statunitense
Claiborne Pell – politico statunitense
Kenneth Claiborne Royall – politico statunitense
Liz Claiborne – stilista belga
Morris Claiborne – giocatore di football americano statunitense
Shane Claiborne – attivista e scrittore statunitense

Altro
Camp Claiborne – ex accampamento militare statunitense
Claiborne & Polk – linea ferroviaria statunitense

Pagine correlate 
Contea di Claiborne